W Polsce
 Jegliniec – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol 
 Jegliniec – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Szypliszki
 Jegliniec – część wsi Spytkowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko
 Jegliniec – gromada